66-ите награди Златен глобус () се провеждат на 11 януари 2009 година. Стивън Спилбърг получава награда за цялостен принос.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус
 66-и награди Златен глобус в IMDb

Златен глобус
2009 година
2009 година в Северна Америка